Флаг Междуреченского района Вологодской области — флаг Междуреченского района Вологодской области
 Флаг Междуреченского района Кемеровской области — ныне флаг Междуреченского городского округа